Воскресе́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Воскресенская улица — улица в Архангельске.
В Казани:
Воскресенская улица — прежнее название Кремлёвской улицы в историческом центре города.
Воскресенская улица — улица в посёлке Воскресенское Приволжского района.
 Воскресенская улица — улица в Калуге.
 Воскресенская улица — улица в Москве (посёлок Мещёрский).
 Воскресенская улица — улица в Старой Руссе.
 Воскресенская улица — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Воскресенская улица — улица в микрорайоне Наука.
 Воскресенская улица — прежнее (до 11 августа 1925 года) название части Октябрьской улицы.
 Воскресенская улица — исчезнувшая улица в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Украина 
 Воскресенская улица — улица в Днепре.
 Воскресенская улица — улица в Киеве.
 Воскресенская улица — улица в Миргороде.
 Воскресенская улица — улица в Сумах.
 Воскресенская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Воскресенский канал